Eurythemis () ist in der griechischen Mythologie:

 Eurythemis (Tochter der Kleoboia), Gattin des Thestios
 Eurythemis (Tochter des Akastos), Gattin des Aktor
 Eurythemis (Tochter des Timandreus), unterstützt mit ihrer Schwester Kotto den Einfall der Herakleiden in den Peloponnes